Municipio de Keener puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Keener (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Keener (condado de Jasper, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jasper.